Альмаде́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 240 км². Население — 6175 человек (на 2010 год).

С незапамятных времён Альмаден служил (и остаётся) мировым центром производства ртути (месторождение Альмаден). Накопленная за много веков промышленная инфраструктура внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия (наряду с аналогичными сооружениями в словенской Идрии).

В 2011 году стартовал 7-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Покровителем коммуны почитается святой великомученик и целитель Пантелеимон.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля